Riksdagsvalget i Sverige 1976 til Sveriges rigsdag blev afholdt den 19. september 1976. For første gang siden semesterregeringen 1936 fik Sverige en helt borgerlig regering. Det var den første majoritetsregering siden 1957 og den første borgerlige majoritetsregering siden den generelle valgret blev indført.

Valgresultat

Eksterne henvisninger 

 Valmyndigheten

Sverige 1976
Politiske valg i Sverige